Benjamin Butler – amerykański polityk i wojskowy, gubernator Massachusetts w latach 1883–1884.
 Benjamin Butler – amerykański polityk, prokurator generalny w latach 1833–1838.